Snowpiercer – francuska seria komiksowa
 Snowpiercer: Arka przyszłości – film z 2013 
 Snowpiercer – serial z 2020